Julia Wähmann (Rio de Janeiro, 1982) é uma escritora brasileira.

É formada em design gráfico. Publicou seus primeiros textos no site de literatura Ornitorrinco.

Obras 
 2015 - Diário de Moscou (Megamíni/7Letras)
 2015 - André quer transar (Pipoca Press)
 2016 - Cravos (Record)
2018 - Manual da demissão (Record)

Ligações externas 
Julia Wähmann no Ornitorrinco

Escritores do Rio de Janeiro (estado)
Escritoras do Brasil
Naturais da cidade do Rio de Janeiro